La famille seigneuriale de Toucy compte plusieurs membres du prénom de Narjot, dont :

 Narjot de Toucy, évêque d'Autun entre 1098 et 1112.

 Narjot  de Toucy (mort avant 1110), sire de Toucy ;

 Narjot II de Toucy (mort en 1192), sire de Toucy ;

 Narjot de Toucy (mort en 1241), fils du précédent, régent de l'empire latin de Constantinople de 1228 à 1231 et de 1238 à 1241, marié à une fille de Théodore Branas et d'Agnès de France ;

 Narjot de Toucy (mort en 1293), petit-fils du précédent, amiral du royaume de Sicile et marié à Lucie, comtesse de Tripoli.